9-я отдельная стрелковая бригада, 9-я стрелковая бригада — наименование стрелковых формирований РККА ВС Союза ССР.

Во время Великой Отечественной войны отдельная стрелковая бригада с войсковым № 9 сформировывалась два раза:
 9-я стрелковая бригада (1-го формирования) — переформирована из 9-й отдельной железнодорожной бригады под Ленинградом в сентябре 1941 года, в феврале 1942 года снова переформирована в 9-ю отдельную железнодорожную бригаду;
 9-я стрелковая бригада (2-го формирования) — сформирована в 1942 году, действовала на юге СССР, в 1943 году расформирована.

Кроме того в составе РККА была 9-я запасная стрелковая бригада, сформированная в Саратовской области, в 1942 году, для подготовки военнослужащих, и в ВМФ ВС Союза ССР действовала 9-я бригада морской пехоты Черноморского флота трёх формирований.